Притыкино — название населённых пунктов:
 
 Притыкино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Притыкино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Притыкино — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Притыкино — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Притыкино — деревня в Пыщугском районе Костромской области.
 Притыкино — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Притыкино — деревня в Чаплыгинском районе Липецкой области.
 Притыкино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Притыкино — деревня в Рузском районе Московской области.
 Притыкино — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Притыкино — бывшая деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Притыкино — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Притыкино — деревня в Ясногорском районе Тульской области.
 Притыкино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Притыкино — обезлюдевшая деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Притыкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.